Којолтитла има више значења:

 Којолтитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Којолтитла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику